Nimba är ett släkte av mossdjur. Nimba ingår i familjen Lacernidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur